Буртя — река в России, левый приток Урала. Находится в 75 км к востоку от Оренбурга, в Беляевском районе Оренбургской области. Длина водотока — 95 км. Водосборная площадь — 1660 км².

Притоки (км от устья) 
 41 км: река Кызылоба (лв)
 44 км: река Воротовский (пр)
 46 км: река Сейтынбет (лв)
 51 км: река Ащибутак (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от города Орск до впадения реки Сакмара. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000812112200004676.

Галерея

Примечания 

Притоки Урала
Реки Акбулакского района
Реки Беляевского района Оренбургской области